Гунченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Гунченко, Антонина Васильевна (1924—2004) — драматическая актриса, артистка московского театра им. Вахтангова; Заслуженная артистка РСФСР.
 Гунченко, Виктор Валерьевич (род. 1994) — казахстанский футболист, защитник.